Johannes Kühnel ist der Name folgender Personen:

* Johannes Kühnel (Pädagoge) (1869–1928), deutscher Pädagoge und Mathematikdidaktiker
 Johannes Kühnel (Politiker) (* 1950), deutscher Politiker (CDU)